Auern ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Auern (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde von Pyhra, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Auern (Gemeinde Nußbach), Ortsteil von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Návary, Ort in Tschechien

 Auern ist die deutschsprachige Bezeichnung für Turew, eine Gemeinde in Großpolen.

Siehe auch: 
 Auer